Spann steht für:

 die Oberseite des Mittelfußes, siehe Fußrücken
 Spann (Einheit), schwedisches Volumenmaß bzw. deutsches Längenmaß im Bergbau
 Spann in der linearen Algebra, siehe Lineare Hülle

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spann (Georgia)
 Spann (Kentucky)

Spann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Spann (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Calvin J. Spann († 2015), US-amerikanischer Kampfpilot und Weltkriegsveteran
 Erika Spann-Rheinsch (1880–1967), österreichische Dichterin
 Franz Spann (* 1925), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Leopold Spann (1908–1945), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer
 Les Spann (1932–1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Othmar Spann (1878–1950), österreichischer Nationalökonom, Soziologe und Philosoph
 Otis Spann (1930–1970), US-amerikanischer Blues-Pianist und -Sänger
 Scott Spann, US-amerikanischer Schwimmer
 Silvio Spann (* 1981), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Werner Spann, deutscher Basketballspieler
 Wolfgang Spann (1921–2013), deutscher Rechtsmediziner

Siehe auch:

 Mount Spann, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika